

Geografia 
 Grandin (Dakota del Nord) – città statunitense 
 Grandin (Florida)
 Grandin (Missouri)

Persone 
 Grandin – cognome italiano
 Elliot Grandin, calciatore francese
 Temple Grandin, professore statunitense